De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2001 was de zestiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 3 november 2001 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië. Het was de laatste race van de 500 cc-klasse, die vanaf 2002 werd vervangen door de MotoGP.

Manuel Poggiali werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een vijfde plaats in de race, wat genoeg was om zijn winnende concurrent Youichi Ui voor te blijven in het kampioenschap.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Rio de Janeiro